

Марковська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Амурська область
 Марковська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область